LOpen de Varsòvia 2009, també conegut com a Warsaw Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 13a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 23 de maig de 2009 al Legia Tennis Centre de Varsòvia, Polònia.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

WTA Tour 2009
Competicions tennístiques a Polònia